Paper Girls () — серия комиксов, которую в 2015—2019 годах издавала компания Image Comics. Повествует о четырёх 12-летних девушках, работающих газетчицами, которые оказываются вовлечёнными в конфликт между двумя враждующими группировками путешественников во времени.

Об адаптации комикса на телевидении стало известно в июле 2019 года, а через год она получила зелёный свет. Сериал «Газетчицы» вышел на Amazon Prime Video 29 июля 2022 года.

Сюжет

Персонажи

Выпуски

Графические романы

Делюксы в твёрдом переплёте

Компендиумы

Отзывы и награды 
На сайте Comic Book Roundup серия имеет оценку 8,7 из 10 на основе 173 рецензий. Джефф Лейк из IGN дал первому выпуску 9 баллов из 10 и написал, что комикс хорош «благодаря уверенной характеристике главных героев». Дженнифер Ченг из Comic Book Resources, обозревая дебют, отмечала, что «[писатель] Вон и [художник] Чанг — команда мечты». Мэтью Фэй из PopMatters поставил первому выпуску оценку 8 из 10 и посчитал, что «Paper Girls #1 создаёт историю, которая обещает стать новым дополнением к приятному ностальгическому жанру». Ибрагим Аль Сабахи из «Канобу» выделял, что лучшими качествами комикса являются стиль, юмор, отсылки и приятные персонажи.

Paper Girls выиграли две премии Айснера в 2016 году в номинациях «Best New Series» и «Best Penciller/Inker». В 2017 году Уилсон (категория «Best Colorist») и Вон (категория «Best Writer») получили премии Айснера, отчасти из-за их работы над серией. В 2017 году первый сборник попал в шорт-лист премии Хьюго за лучший графический рассказ. В 2019 году Уилсон снова получил премию Айснера в категории «Best Colorist» за свою работу над серией. В 2016 году серия получила премию Харви в категории «Best New Series».

Сериал 

11 июля 2019 года Deadline сообщил, что Amazon взяла на себя обязательство по созданию телевизионной адаптации Paper Girls от студий Legendary Television и Plan B. Соавтор «Истории игрушек 4» Стефани Фольсом планирует написать адаптацию графического романа. Исполнительными продюсерами станут создатель серии Вон, сценарист Фольсом и студия Plan B. 23 июля 2020 года Amazon заказала телеадаптацию серии комиксов. 26 апреля 2021 года Deadline сообщил, что София Розински, Камрин Джонс, Райли Лай Нелет и Фина Стразза были выбраны на роли Мак Койл, Тиффани Куилкин, Эрин Тиенг и КэДжей Брэдман соответственно. 31 июля 2021 года Фольсом ушла с поста со-шоураннера сериала.

Примечания 

Комиксы 2015 года
Научно-фантастические комиксы
Комиксы на тему ЛГБТ
Издания Image Comics